Puustinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anu Puustinen (née en 1974), architecte finlandaise
Jami Puustinen (né en 1987), joueur finlandais de football
Juuso Puustinen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1959), joueur finlandais de football
 (né en 1979), réalisateur et scénariste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois